Kaiu (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Kaiu (plaats), een plaats in Estland, gemeente Rapla